Cerro Pelon bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cerro Pelon (Arizona)	
 Cerro Pelon (Bernalillo County, New Mexico)	
 Cerro Pelon (Cibola County, New Mexico)	
 Cerro Pelon (Mora County, New Mexico)	
 Cerro Pelon (Rio Arriba County, New Mexico, 2858 m)	
 Cerro Pelon (Rio Arriba County, New Mexico, 3005 m)	
 Cerro Pelon (Sandoval County, New Mexico)	
 Cerro Pelon (Santa Fe County, New Mexico)	
 Cerro Pelon (Socorro County, New Mexico, 1911 m)	
 Cerro Pelon (Socorro County, New Mexico, 2112 m)	
 Cerro Pelon (Socorro County, New Mexico, 2382 m)